August Niemann ist der Name folgender Personen:

* August Niemann (Schauspieler) (1837–1902), deutscher Theaterschauspieler
 August Christian Niemann (1761–1832), deutscher Forstwissenschaftler und Schriftsteller
 August Wilhelm Otto Niemann (1839–1919), deutscher Schriftsteller und Schauspieler